Лечче — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Лечче — провінція в Італії, у регіоні Апулія,
 Лечче - футбольний клуб.